

Ascendenza

Altri progetti 

Gran Principi di Vladimir-Suzdal'
Andrea III di Vladimir